Malaschenko ist der Familienname folgender Personen:
Alexei Wsewolodowitsch Malaschenko (1951–2023), russischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
Jelisaweta Wjatscheslawowna Malaschenko (* 1996), russische Handballspielerin